VAM est un sigle qui signifie :
 Voie Aérienne Militaire
 , en italien vitesse moyenne d’ascension, une mesure de la vitesse d'une ascension d'un col en cyclisme

Industrie 
 VAM Drilling est un producteur de tiges de forage
 VAM Design Center est un bâtiment à Budapest

Personnes 
 Chhean Vam (1916-2000) est un homme politique cambodgien

Sigle de 3 caractères